Toyne est un nom de famille porté par :

 Fay Toyne (1943-), joueuse de tennis australienne,
  (1975-), réalisateur canadien,
  (1946-), homme politique australien,
 Simon Toyne (1968-), écrivain britannique.